La Chevrolet Viva était le nom de l'Opel Astra G en Pologne de 1998 à 2004. En , la coentreprise GM-AVTOVAZ a annoncé la production de cette voiture dans l'usine Lada-AvtoVAZ de Togliatti, sous la marque Chevrolet. 

En , la production a été arrêtée en raison de la trop faible demande, ce qui était en partie dû à un prix de vente presque aussi élevé que celui de l'Opel Astra H sur le marché russe. La voiture durant sa phrase de commercialisation était destinée uniquement aux marchés russe et des autres États membres de la CEI.

La Chevrolet Viva est une voiture du segment moyen inférieur, à transmission avant. Berline 4 portes commercialisée en 2 niveaux de finition (L et GLS), elle est équipée d'un moteur FAM1 1,8 l. Ecotec (1,8 l., 4 cylindres, 16 soupes) d'origine Opel (Opel Z18XE).

Viva
Automobile des années 2000

de:GM-AvtoVAZ#GM-AvtoVAZ Chevrolet Viva (2004–2008)
en:GM-AvtoVAZ Chevrolet Viva